Breite Straße 17 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Breite Straße 17 (Quedlinburg)
 Breite Straße 17 (Wernigerode)